«Eternal Flame» puede referirse a:

Música 
Canciones
 Eternal Flame (1988), sencillo del álbum Everything de The Bangles.
Álbumes
 The Eternal Flame (1997), primer álbum de estudio de Avalanch conocido en español como La llama eterna.
 Eternal Flame (2009), séptimo álbum de la banda japonesa Do As Infinity.